Maurey steht für:

Geografie:
 ein Stadtviertel von Niamey in Niger, siehe Maourey (Niamey)

Personen:
 Bernard Maurey (* 1948), französischer Mathematiker
 Nicole Maurey (1925–2016), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Maourey
 Morey